Аграния или агриания ( или agriania) — древнегреческие празднования с играми и бегами у фиванцев и праздник, учреждённый в Аргосе в память одной из дочерей аргосского царя Прета, впавшей в безумие.

Предположительно, аргосские женщины и девушки учредили это празднество отчасти для умилостивления богов, отчасти для сохранения памяти о том несчастье.

Литература 
 Агранія или Агріаніа // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Празднества Древней Греции
Спорт в Древней Греции
Арголида